Falin ist der Familienname folgender Personen:

 Juri Pawlowitsch Falin (1937–2003), russischer Fußballspieler
 Walentin Michailowitsch Falin (1926–2018), sowjetischer Diplomat und Buchautor